Села:
 Стоянове — Одеська область, Роздільнянський район, Великомихайлівська селищна громада (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Стоянове — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна рада (до 17 липня 2020 року Захарівський район)